A kenyai labdarúgó-válogatott (becenevükön: Harambee Stars) Kenya nemzeti csapata, melyet kenyai labdarúgó-szövetség irányít. A csapat még nem jutott ki egyetlen labdarúgó-világbajnokságra sem.

2004-ben és 2006-ban néhány hónapra a FIFA felfüggesztette a Kenyai labdarúgó-szövetség tagságát, mivel az elveszítette független státuszát, és a Kenyai kormány befolyása alá került.

Nemzetközi eredmények 

CECAFA-kupa
 Aranyérmes: 6 alkalommal (1975, 1981, 1982, 1983, 2002, 2013)
 Ezüstérmes: 7 alkalommal

Világbajnoki szereplés 

 1930 - 1970 - Nem indult
 1974 - 2018 - Nem jutott be

Afrikai nemzetek kupája-szereplés

Mérkőzések

Korábbi mérkőzések 

Korábbi mérkőzések

A válogatott szövetségi kapitányai

Külső hivatkozások 
 Kenya a FIFA.com-on 

Afrikai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott